Золотоношка — названия населённых пунктов:

Россия 
 Золотоношка — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.

Украина 
 Золотоношка — село в Драбовском районе Черкасской области.
 Золотоношка — река на Украине, левый приток Днепра.

См. также 
 Золотоножка